Ру́сский семанти́ческий слова́рь — шеститомное издание (издано 4 тома, 1998-2007), в котором в многоступенчатых классах слов представлена система современной русской общеупотребительной лексики. 

Первичной единицей описания в словаре является значение слова; такие значения сгруппированы по частям речи и далее — по лексико-семантическим классам слов и их отдельным участкам. Словарь в целом охватывает около 300 000 лексических единиц — значений слов и фразеологизмов. Каждый том словаря представляет собой отдельное законченное произведение и может быть использован как самостоятельное лексикографическое исследование.

Библиография 
 Караулов Ю. Н., Молчанов В. И., Афанасьев В. А., Михалев Н. В. Русский семантический словарь: Опыт автомат. построения тезауруса: от понятия к слову / Отв. ред. С. Г. Бархударов. М.: Наука, 1983. 566с. доп. тираж 5000 экз. 1600 тем-понятий, ок. 10000 лекс. ед.
 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по классам слов и значений / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН. Под общ. ред. Н. Ю. Шведовой.
 Т. 1: Слова указующие (местоимения). Слова именующие: имена существительные (Всё живое. Земля. Космос). Белоусова А. С., Юношева В. К., Каминская Ю. А. М.: Азбуковник, 1998. XXV, 807с. 3000 экз. 39000 слов и фразеологических выражений. Слово-указ..635-714.
 Т. 2: Имена существительные с конкретным значением. Всё создаваемое руками и умом человека (населённые места, обрабатываемые участки дороги; вещественные продукты труда); организации и учреждения. Названия предметов по форме, состоянию, составу, местонахождению, употреблению. Шведова Н. Ю., Дмитренко С. Н., Копорская Е. С., Ляпон М. В., Агафонова Л. Л., Белоусова А. С., Габучан К. В., Михайлова М. С., Плотникова В. А., Сафонова Ю. А., Ходакова Е. П., Каминская Ю. А., Рогова М. В., Юношева В. К. М.: Азбуковник. 2000. XXXII, 762с. 3000 экз. 40000 слов и фраз. Словоуказ..611-674.
 Т. 3: Имена существительные с абстрактным значением: Бытие. Материя, пространство, время. Связи, отношения, зависимости. Духовный мир. Состояние природы, человека. Общество. М.: Азбуковник, 2003. 720 с.
 Т. 4: Глагол. Глаголы с ослабленной знаменательностью: глаголы-связки и полузнаменательные глаголы, глаголы фазовые, глаголы модальные, глаголы связей, отношений и именования. Дейктические глаголы. Бытийные глаголы. Глаголы со значением собственно активного действия, деятельности, деятельностного состояния. М.: РАН ИРЯ, 2007. 952 с.

Ссылки 
 Онлайн-версия «Русского семантического словаря»
 Рецензия на «Русский семантический словарь»

Тезаурусы
Словари русского языка
Многотомные издания